Die Abkürzung CY steht für:

 Republik Zypern (nach ISO 3166-1)
 die zyprische Fluggesellschaft Cyprus Airways (IATA-Code)
 die Kykladen (HASC-Code)
 die Simulationssoftware CrystalYield
 das CY-Verfahren bei der Schlüsselmaschine Enigma 
 den Container-Hof im Hafen, Container Yard
 den chinesischen Unternehmer und Politiker Leung Chun-ying

CY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Bangor (Wales)
 Norwegen: Jessheim in der Provinz Akershus
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Polen
 Türkei: 
 Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Cy ist der Name folgender Personen:
 Cy (Zeichnerin) (* 1990), französische Zeichnerin 
 Cy Coleman (1929–2004), US-amerikanischer Komponist 
 Cy Twombly (1928–2011), US-amerikanischer Künstler
 Cy Walter (1915–1968), US-amerikanischer Pianist 

Cy steht für:
 Cy, Maskottchen der Iowa State Cyclones der Iowa State University
 Cy, der Komplexligand Cyclohexyl

cy steht für:

 walisische Sprache, nach ISO 639-1
 .cy, die Top-Level-Domain von Zypern

 ist das Formelzeichen für:

 den Querkraftbeiwert bzw. -koeffizienten, siehe (vorerst) Querkraft

CY